Ouled Aïssa può riferirsi a diversi toponimi dell'Algeria:
Ouled Aïssa – comune della provincia di Adrar
Ouled Aïssa – comune della provincia di Boumerdès